

События 
Консулы Гай Бруттий Презент и Тит Мессий Экстрикат.
 Каракалла выступает в поход против Парфии и прибыл в Карры. 18.4 — Каракалла убит центурионом Марциалием, которого подвиг на это префект претория Макрин. Воины убили Марциалия.
 217—218 — Император Рима Макрин, Марк Опилий (164—218).
 217 — 20.4 — Императором провозглашён префект претория Макрин. На римлян шло войско царя Парфии Артабана. 21-23.4 — Упорное сражение между римской и парфянской армиями. Парфяне одерживают решительную победу. Макрин заключает мир, возвращая Парфии все ранее захваченные города и области не только в ходе кампании Каракаллы, но и другими предшественниками, выплачивает крупную контрибуцию, признав Аршакида Тиридата царём Армении. Макрин отвёл легионы в Антиохию. Юлии Месе, сестре Юлии Домны, велено возвратиться в Италию.
 Прекращение обращения ассов в Риме.
Епископом Рима избран Каликст, многие не признали его и избрали другого епископа Ипполита.
 217—222 — Папа римский св. Каллист I (ок.160-222).
 217—235 — Антипапа св. Ипполит (ок.170-235).

Скончались 
 Зеферин (папа римский)
 8 апреля — В результате заговора убит император Римской империи Каракалла

См. также